Aschan est un patronyme porté notamment par les personnes suivantes :

Patronyme 
 Lisa Aschan, réalisatrice suédoise

Autres 
 Immeuble Aschan, édifice historique situé à Helsinki en Finlande
 Maison du chef de la police Aschan située à Heinola en Finlande

Références